Bieg na 500 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 rozegrano 14 lutego na torze Parc Paul Mistral Stadion. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Niemiec Erhard Keller.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968